Hattstein steht für:
 Hattstein (Adelsgeschlecht), hessisches Adelsgeschlechtes (anfangs „Hazechenstein“)
 Burg Hattstein, eine Burg
 Hattstein (Wüstung), eine Wüstung
 Hattsteinweiher, siehe Usingen#Hattsteinweiher

Hattstein ist der Familienname folgender Personen:
 Damian Hartard von und zu Hattstein (1676–1751), deutscher Genealoge

 Margarete von Hattstein († 1576), Adlige und Äbtissin
 Marquard von Hattstein (1529–1581), deutscher Geistlicher, Bischof von Speyer